Den Familiennamen Stimpson tragen folgende Personen:

 Andrew Stimpson (* 1980), der erste dokumentierte HIV-infizierte Patient, bei dem die Erreger ohne Therapie nach einiger Zeit nicht mehr nachweisbar waren
 Jodie Stimpson (* 1989), englische Triathletin
 Tim Stimpson (* 1973), englischer Rugby-Union-Spieler
 William Stimpson (1832–1872), US-amerikanischer Naturforscher und Zoologe

Siehe auch:
 Stimson